Józef Fergis (Fergiss) herbu własnego – krajczy kowieński w latach 1785-1797, oboźny inflancki w 1785 roku,  delegat powiatu kowieńskiego do Rady Narodowej Litewskiej w 1794 roku.

Przypisy

Bibliografia 

 Leonid Żytkowicz, Litwa i Korona w r. 1794, w: Ateneum Wileńskie, rocznik XII, wilno 1937, s. 546.
 Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 227.
 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 582.

Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Delegaci do Rady Najwyższej Rządowej Litewskiej
Krajczowie kowieńscy
Oboźni inflanccy
Polska szlachta
Urzędnicy ziemscy I Rzeczypospolitej